Ж'яр — село в окрузі Ліптовський Мікулаш Жилінського краю Словаччини.
 Ж'яр — село в окрузі Ревуца Банськобистрицького краю Словаччини.
 Ж'яр-над-Гроном — місто в Словаччині, центр однойменного округу Банськобистрицького краю Словаччини.
 Ж'яр — гірський масив в Словаччині, частина Західних Карпат.